Popis gradova u Venezueli. Najveća konurbacija u Venezueli je grad Caracas, gdje živi 3.723.728 stanovnika, i Maracaibo, gdje živi 2.063.461 stanovnika (1. siječnja 2005). Zajedno, to predstavlja oko četvrtine stanovništva diljem zemlje.

Sljedeća tablica popisuje gradove iznad 100.000 stanovnika, rezultati popisa stanovništva od 20 listopada 1981. i 21 listopada 1990. Stanovništvo se odnosi na grad bez predgrađa. Gradovi su razvrstani po veličini.